Бёлер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Бёлер, Генрих (1881—1940) — австрийский художник, фотограф и коллекционер искусства.
 Бёлер, Отто (1847—1913) — австрийский художник.
 Бёлер, Штефани (род. 1981) — немецкая лыжница, призёр Олимпийских игр и чемпионата мира.